Melanella compacta är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1866.  Melanella compacta ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
compacta